Cet article recense les  de la Voïvodie de Lubusz, en Pologne.

Statistiques 
La voïvodie de Lubusz compte 83 , dont :
 41 rurales
 33 mixtes
 9 urbaines

Liste

Articles connexes 

 Gmina
 Liste des gminy